Savoy může být:

 Savoy (Illinois) – vesnice v Illinois
 Savoy (kavárna) – kavárna fungující v letech 1929–2000 v Českých Budějovicích
 Savoy (Malta) – oblast v Centrálním regionu, Malta
 Savoy (Massachusetts) – město v Massachusetts
 Savoy (Texas) – město v Texasu

příjmení
 Paul Waaktaar-Savoy (* 1961) – norský kytarista

ve slovním spojení
 Savoy Brown – britská hudební skupina
 Savoy Records – americké hudební vydavatelství
 Savoy Westend
 Savoy Westend – hotelový resort v Karlových Varech
 Savoy Westend – hotel v Karlových Varech v resortu Savoy Westend